Rivière Déception kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière Déception (vattendrag i Kanada, lat 49,67, long -72,29), Québec, 
 Rivière Déception, Nord-du-Québec, vattendrag, 

Robotskapade Kanadaförgreningar